Martina Hingis e Sabine Lisicki erano le detentrici del titolo ma la tedesca non ha partecipato a questa edizione del torneo.

La Hingis in coppia con Sania Mirza è riuscita a difendere il titolo superando in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina per 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Peng Shuai /  Lucie Šafářová (ritirate per un infortunio alla schiena per Peng)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2015
WTA Tour 2015